Skalamander ist eine 1996 gegründete Ska-Band aus dem hessischen Hanau.

Nach dem Ende der Hanauer Ska-Band Skanx finden sich 1996 verschiedene Musiker um Florian Struckmeyer, dem ehemaligen Posaunisten von Skanx, zusammen und gründen die Band Skalamander.

Ihre Musik soll in allererster Linie tanzbar sein. Die neunköpfige Band sieht sich selbst in der musikalischen Tradition von El Bosso & die Ping-Pongs. Sie spielt einen schnellen und bläserbetonten Ska und sticht bei Auftritten durch ihre einheitliche Aufmachung in den schwarz-weißen "Ska-Karos" ins Auge.

1998 veröffentlichen sie ihr erstes Album "Skawochenende", im Jahr 2001 folgt "Ein unanständiger Ton".

Skalamander zählt zu den wenigen deutschsprachigen Skabands, hat bislang jedoch keine größere überregionale Bedeutung erlangt.

Mitglieder

Aktuelle Besetzung 
 Natalja Scheil – Tenorsaxophon
 Jörg Hentschel – Saxophon, Klarinette und Gitarre
 Ivan Erceg – Bass
 Cosima Hüfner – Keyboard
 Dominik Weng – Trompete
 Florian Struckmeyer – Gesang und Posaune
 Florian Theisen – Schlagzeug
 Reinhard Weber – Posaune und Gesang
 Steffen Klingler – Gitarre (nur zweites Album)

Ehemalige Mitglieder 
 Martin Schlotthauer – Gitarre (nur erstes Album)
 Dennis Speda – Trompete (nur erstes Album)

Diskografie 
 1998: Skawochenende
 2001: Ein unanständiger Ton

Weblinks 
 Offizielle Website
 Interview mit Skalamander 2001

Skaband
Deutsche Band